Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1990 года прошли с 20 ноября по 3 декабря в Мехико (Мексика). В соревнованиях приняло участие 4206 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна
1990 год в спорте
Ноябрь 1990 года
Декабрь 1990 года
1990-е годы в Мексике
Международные спортивные соревнования в Мехико